

Садовець — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Садовець — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства